Подойницын — русская фамилия; имеет женскую форму Подойницына.

 Подойницын, Григорий Якимович (1897—1956) — советский военный юрист, генерал-майор. 
 Подойницын, Андрей Владимирович (род. 1963) — российский экономист и менеджер. Организатор Национальной лиги управляющих, генеральный директор управляющей компании «Объединенная финансовая группа» (UFG).
 Подойницын, Кирилл — музыкант группы «Каскад».

См. также 
 Подойницыно — административный центр сельского поселения «Подойницынское».

Примечания